Secret World Live - álbum de Peter Gabriel
Secret World (Live in Paris) - álbum de Tears for Fears
The Secret World - um jogo eletrônico do tipo MMORPG

Desambiguação